gandharva (godheid), in de hindoeïstische mythologie hemelse zangers en muzikanten, een type halfgod;
gandharva (huwelijk), een van de acht manieren waarop in de traditionele hindoeïstische samenleving een huwelijk kon worden gesloten.